Cet article recense les audiences des chaînes thématiques de la télévision française.

L’audience des chaînes thématiques diffusées en France est mesurée par Médiamétrie, elle est publiée deux fois par an :
 mi-mars pour la période de mesures allant de début septembre à mi-février ;
 mi-juillet pour la période de mesures allant de début janvier à mi-juin.

Jusqu’en février 2010 (vagues 1 à 18), la mesure était effectuée sur le câble et le satellite (MédiaCabSat). Depuis mars 2010 (vague 19), elle est effectuée sur le câble, le satellite et l’ADSL (Médiamat’Thématik).

Résultats d’audience entre mars 2010 et juin 2015 (vagues 19 à 29)

Liste des vagues

Chaînes ayant eu moins une fois 0,2 % de part d’audience

Chaînes disparues

Voir aussi 
 Audiences de la télévision française

Liens externes 
 Résultats d’audience de la vague 19
 Résultats d’audience de la vague 20
 Résultats d’audience de la vague 21
 Résultats d’audience de la vague 22
 Résultats d’audience de la vague 23
 Résultats d’audience de la vague 24
 Résultats d’audience de la vague 25
 Résultats d’audience de la vague 26
 Résultats d’audience de la vague 27
 Résultats d’audience de la vague 28
 Résultats d’audience de la vague 29
 Résultats d’audience de la vague 30

Audiovisuel public en France
Télévision en France